George Jupp (1845-1930) – crickettista inglese
 George Jupp (1875-1938) – crickettista inglese